Pappe steht für:

 Pappe, papierähnlicher Werkstoff
 Blotter (Drogenkonsum), Darreichungsform für Drogen
 Führerschein, aufgrund des früher aus grauer Pappe bestehenden Führerscheins in der BRD
 Spielerlaubnis (DDR), Musikerjargon für die Spielausweise aus dickerem, grobem Papier in der DDR
 Trabant (Pkw), scherzhafte Bezeichnung als „Rennpappe“ in der DDR

Pappe ist der Familienname folgender Personen:

 Christel Pappe (1935–2016), deutsche Politikerin (SED)
 Ilan Pappe (* 1954), israelischer Historiker
 Karl Wilhelm Ludwig Pappe (1803–1862), deutscher Botaniker in Südafrika
 Johann Joseph Christian Pappe (1768–1856), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Pappé